Провокатор — той, хто провокує на що-небудь
 «Провокатор» — радянський фільм 1927 року.
 «Провокатор» — британський фільм 2008 року.
 Провокатор — тип гладіаторів, що походив, вірогідно, від засуджених на смерть злочинців і був відомий ще з часів Республіки.

Примітки